Алы-Кюеле, Алы-Кюёле () — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Алы-Кюеле — озеро, между р. Моторчуна и р. Сюнгюде, координаты 68°29'	121°29’.
 Алы-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Улахан-Сян, координаты 70°37'	138°47’.
 Алы-Кюеле — озеро, на Яно-Индигирской низменности, в левобережье р. Чондон, координаты 70°44'	138°50’.
 Алы-Кюеле — озеро, исток р. Кырдыбыт, координаты 66°52'	137°46’.
 Алы-Кюеле — озеро, северо-западнее оз. Балыга-Суох, координаты 68°59'	155°06’.
 Алы-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Чайник, координаты 70°33'	140°24’.

Примечания

См. также 
Алы-Кюель